Милан Марчић (Земун, 14. марта 1996) српски је фудбалер који тренутно игра за Младост из Лучана.

Статистика

Клупска

Референце

Спољашње везе 

 
 
 
 
 
 
 

Рођени 1996.
Земунци
Спортисти из Београда
Везни играчи у фудбалу
Фудбалери Земуна
Фудбалери Црвене звезде
Фудбалери Виторије Гимараис
Фудбалери Мореиренсеа
Фудбалери Борца Чачак
Фудбалери Ковиље
Фудбалери Јавора
Фудбалери Спартака Суботице
Фудбалери Младости Лучана
Фудбалери Суперлиге Србије